Katarzynki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Katarzynki, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Katarzynki, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Katarzynki, village de la voïvodie de Lubusz
 Katarzynki, village de la voïvodie de Poméranie
 Katarzynki, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie